Mustang puede referirse a:

Animales

Mustang, Mustango o Mesteño, una raza de caballos.

Automovilística

Ford Mustang, automóvil deportivo de la Ford Motor Company.

Empresas

Mustang, empresa de calzado española juvenil
Mustang, empresa o fábrica de cigarrillos colombiana

Aeronáutica

North American P-51 Mustang, un avión de escolta de la Segunda Guerra Mundial.
Cessna Citation Mustang, un avión de negocios de la familia Cessna Citation fabricada por Cessna.
 North American F-82 Twin Mustang, un avión de dos hélices también de la Segunda Guerra Mundial.

Divisiones administrativas

Reino de Mustang, reino localizado en el Himalaya.
Mustang (Oklahoma), localidad de Oklahoma, Estados Unidos.
Mustang (Texas), localidad de Texas, Estados Unidos.

Música

Los Mustang, banda de pop y rock española.
Fender Mustang, guitarra eléctrica sólida fabricada por Fender Musical Instruments.

Deportes

Copa Mustang, nombre comercial de la Primera A del fútbol profesional colombiano (1990-2009).´

Cine

Mustang, película francesa de 2015 dirigida por Deniz Gamze Ergüven.

Animación

Roy Mustang, personaje de Fullmetal Alchemist.